William Brewster (presbyteriaan)
 William Brewster (ornitholoog)